Rainis steht für:

Geographie
 Rainis (Karakelong), Ort auf der indonesischen Insel Karakelong
 Rainis (Talaudinseln), Distrikt auf der indonesischen Insel Karakelong
 Rainisbucht, Bucht an der Ostküste der Insel Karakelong

Personen
 Rainis (Jānis Pliekšāns; 1865–1929), lettischer Dichter, Dramatiker, Übersetzer und Politiker